Nkon peut désigner :
 Nkon, une localité du Cameroun proche de Yaoundé, lieu de naissance du footballeur Samuel Eto'o ;
 Nkon, une localité du Cameroun dans la commune d'Andek ; 
 le peuple Nkon (au pluriel Bankon), une population du Cameroun.